Tomasz I d’Autremencourt
 Tomasz II d’Autremencourt
 Tomasz III d’Autremencourt